Luttrell peut faire référence à :

Patronyme 

 Erica Luttrell (1982-), actrice canadienne, sœur de Rachel Luttrell ;
 Everett Stanley Luttrell (1916-1988), mycologue américain ;
 Marcus Luttrell (1975-), militaire américain, membre du SEAL de la Navy américaine ;
 Narcissus Luttrell (1657-1732), bibliophile, chroniqueur et homme politique anglais ;
 Rachel Luttrell (1971-), actrice et chanteuse canadienne, sœur d'Erica Luttrell.

Toponyme 
 Luttrell, ville du comté d'Union, dans le Tennessee, aux États-Unis.

Autre 
 (19598) Luttrell, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.